Секретарь по вопросам войны — политическая должность в английском, а затем и в британском правительстве, предполагавшая определённую ответственностью за управление и организацию армии, но не за военную политику. Секретарь по вопросам войны руководил . После 1794 года он иногда занимал должность на уровне кабинета министров, хотя считался подчиненным . В 1854 году эта должность была совмещена с должностью , а в 1863 году упразднена. 

Среди занимавших эту должность были Роберт Уолпол, достопочтенный Генри Пелэм, Генри Фокс, лорд Палмерстон и лорд Маколей.

Секретари по вопросам войны (1661—1854)

Секретари по вопросам войны и военные министры, 1854–1863 гг. 

Ныне несуществующие министерские должности в Великобритании
Министры правительства Великобритании